Panther Westwinds – dawny brytyjski producent samochodów
 PzKpfw V Panther – niemiecki czołg z okresu II wojny światowej
 Panther CLV – brytyjska odmiana włoskiego wojskowego samochodu terenowego Iveco LMV
 HMS Panther – nazwa noszona przez brytyjskie okręty
 SMS „Panther” – austro-węgierski krążownik
 SMS „Panther” – niemiecka kanonierka z początku XX wieku
 „Panther” – niemiecki torpedowiec z okresu II wojny światowej (zdobyczny norweski)
 Grumman F9F Panther – amerykański samolot pokładowy
 Eurocopter Panther – śmigłowiec
 Mac OS X 10.3

Zobacz też:
 panthera (rodzaj ssaka)
 pantera